Kohlröschen steht für 

 Händelwurzen (Gymnadenia), eine Pflanzengattung in der Familie der Orchideen (Kohlröschen nur für einige Arten der Gattung, die alternativ auch als eigene Gattung Nigritella aufgefasst werden)
 Kalettes, ein Gemüse; eine Kreuzung zwischen Rosenkohl und Grünkohl